Stoianov este un nume de familie bulgăresc care se poate referi la:

 Dimităr Stoianov (politician)
 Petăr Stoianov
 Vladislav Stoianov

Vezi și 
 Stoian (nume)
 Stoianovo (dezambiguizare)
 Stoianovți (dezambiguizare)

Nume de familie bulgărești